«Sin retorno» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Sin retorno (2008), telenovela de la cadena Fox Telecolombia, Colombia.
 Sin retorno (1995), película mexicana de José Medina.
 Sin retorno (No Turning Back) (2001), película hispano-estadounidense de Julia Montejo y Jesus Nebot.
 Sin retorno (2009), película mexicana de Guillermo Iván.
 Sin retorno (2010), película hispano-argentina de Miguel Cohan.

Variantes 
 Calle sin retorno (Street of No Return) (1989), película dirigida por Samuel Fuller.
 Camino sin retorno (U Turn) (1997), película dirigida por Oliver Stone.
 La muchacha sin retorno (1974), obra de teatro de Santiago Moncada.